Cairn Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cairn Mountain (Bethel Census Area, Alaska)	
 Cairn Mountain (Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska)	
 Cairn Mountain (Montana)	
 Cairn Mountain (New York)